Ruberti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ruberti (1927–2000), italienischer Politiker und Ingenieur
 Paolo Ruberti (* 1975), italienischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Ruperti